Летбридж:

 Летбридж — город в канадской провинции Альберта.
 Летбридж — ж/д виадук города.
 Летбридж, Роберт — американский исследователь французской литературы и искусства, профессор.
 Летбридж Харрикейнз — молодёжный хоккейный клуб из Канады.